Zwaliska (757 m) – wzgórze w środkowej części Pasma Pewelskiego, znajdujące się w nim pomiędzy Garlejowym Groniem (730 m) a Bigoską (742 m). Według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski pasmo to należy do Beskidu Makowskiego.

Wierzchołek Zwalisk jest porośnięty około 100-letnim lasem świerkowo-jodłowym. Zachodnie zbocza należą do miejscowości Pewel Ślemińska, natomiast wschodnie do miejscowości Pewel Wielka. Oba zbocza opadają do dolin dwóch różnych potoków o nazwie Pewlica. Częściowo bezleśny jest grzbiet opadający w kierunku południowym, dzięki temu rozciąga się z niego panorama widokowa w tym kierunku.

Szlak turystyczny 
  żółty: Jeleśnia (Mutne) – Janikowa Grapa – Garlejów Groń – Zwaliska – Baków – Ubocz – Gachowizna. Czas przejścia: 2.30 h, ↓ 2.10 h

Przypisy 

Szczyty Beskidu Makowskiego